Мировая серия 1999 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1999 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Атланта Брэйвз» со счётом 4-0.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 23 октября 1999 года
 Стадион: Turner Field

Игра #2 
 Дата: 24 октября 1999 года
 Стадион: Turner Field

Игра #3 
 Дата: 26 октября 1999 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 27 октября 1999 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1999
 Финальная серия Национальной лиги 1999

Ссылки 
 Мировая серия 1999 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1999 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1999
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Атланте